Боланьос-де-Калатрава () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Калатрава. Занимает площадь 88 км². Население — 12236 человек (на 2010 год). Расстояние — 27 км до административного центра провинции.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del ayuntamiento de Bolaños.
 Web en la que se puede encontrar información la localidad

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля